Académie de Versailles peut désigner :
 Académie de Versailles, circonscription éducative française ;
 Académie de Versailles, société savante.